Klotzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Klotzsch (* 1984), deutscher Schauspieler
 Fritz Klotzsch (1896–1971), deutscher Filmproduzent
 Gustav Eduard Klotzsch (1806–1882), deutscher Richter und Abgeordneter

 Katharina Magdalena Klotzsch, Ehename von Katharina Magdalena Brückner (1719–1804), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Klotsch